Kurias — grupo étnico da Tanzânia e do Quênia
Kuria (distrito) — distrito do Quênia
Kuria (ilhas) —  nome de duas ilhas no norte das Ilhas Gilbert, em Kiribati

Desambiguações de topônimos